Jalovec (2645 m) – szczyt w Alpach Julijskich w Słowenii
 Jalovec (736 m) – szczyt w Górach Kisuckich na Słowacji
 Jalovec – wieś w powiecie Priewidza na Słowacji
 Jałowiec (słow. Jalovec) – wieś w powiecie Liptowski Mikułasz na Słowacji